Olaszország
Riva presso Chieri, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Riva del Garda, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében
Riva Ligure, község Olaszországban, Liguria régióban, Imperia megyében
Riva di Solto, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Riva Valdobbia, település Olaszországban, Piemont régióban, Vercelli megyében